Космы́нино — посёлок в Нерехтском районе Костромской области (до 2004 — посёлок городского типа). Входит в состав Воскресенского сельского поселения.

В марте 2004 года одновременно с приобретением сельского статуса посёлок стал административным центром новообразованного Космынинского сельсовета. В результате реорганизации административно-территориального устройства Костромской области в октябре 2009 года Космынино вместе с поселением вошло в состав Воскресенского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Газифицировано, водопровод из артезианских скважин.

Примечания 

Населённые пункты Нерехтского района